Балканський кубок — ряд спортивних турнірів, що проводяться на Балканському півострові

 Балканський кубок (збірні) — футбольний турнір для національних збірних, що проводився у 1929 — 1980 роках;
 Балканський кубок (клуби) — футбольний турнір для клубних команд, що проводився у 1950 — 1994 роках;
 Балканський чемпіонат (молодіжні збірні) — футбольний турнір для молодіжних збірних, що проводився у 1968 — 1975 роках для гравців віком до 23 років (U-23), а у 1976 — 1981 роках для гравців віком до 21 року (U-21);